Ревилья-дель-Кампо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 39,00 км². Население — 119 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса